Clayton megye (Georgia)
 Clayton megye (Iowa)
Clayton megye volt a neve korábban az arkansasi Clay megyének is.